20-й чемпионат Узбекистана по футболу 2011 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 3-х группах (с участием 14 клубов) в ноябре 2011 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Карши.

 За нарушение регламента «Хисару» (Шахрисабз) во всех 3-х проведённых матчах были засчитаны технические поражения.

Группа В 
Матчи проводились в Фергане.

Группа С 
Матчи проводились в Бухаре.

 «Навкирон» (Самарканд) снялся с турнира после 1-го проведённого матча (результат этого матча был аннулирован).

Примечания

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2011
 Кубок Узбекистана по футболу 2011
 Первая лига Узбекистана по футболу 2011

Ссылки 
 Итоги второй лиги 2011 на pfl.uz (Группы А и В) 
 Итоги второй лиги 2011 на pfl.uz (Группа С) 

2011
Спорт в Узбекистане в 2011 году